Toponímia:
 Greene (Iowa)
 Greene (Maine)
 Greene (Nova York)
 Biografies:
 Brian Greene (1963), físic
 Edward Lee Greene (1843 - 1915), botànic estatunidenc
 Emily Greene Balch (Boston, 1867 - Cambridge, 1961), sindicalista, escriptora i pacifista estatunidenca
 Graham Greene (Berkhamsted, Hertfordshire, 1904 - Vevey, Suïssa, 1991), escriptor 
 Graham Greene (actor) (Six Nations, Ontàrio, Canadà, 1952), actor amerindi oneida
 Harry Plunket Greene
 Keith Greene, pilot britànic de Fórmula 1
 Maurice Greene (1974, Kansas City), atleta estatunidenc
 Nancy Greene (Ottawa, Canadà, 1943), esquiadora alpina canadenca